Estrella Laurta (Montevideo, 13 de junio de 1962) es una dramaturga, escritora y directora de teatro uruguaya.

Biografía
Estrella Laurta nació en Montevideo, el 13 de junio de 1962. Concurre a la escuela pública «José Pedro Bellán» en la zona de Belvedere. Concurrió al Liceo No. 6 Francisco Bauzá donde terminó el preparatorio para ingresar a Ingenierìa. Desistió de sus estudios terciarios en Facultad y decidió hacer su Licenciatura en Educación en la Universidad ORT Uruguay con tutoría de la Universidad de Harvard. 

Comenzó su carrera literaria en la poesía pero después fue volcándose a la escritura de guiones y obras teatrales. A la fecha tiene en su haber las siguientes obras registradas: Una temporada en el infierno (adaptación para teatro de los escritos de Arthur Rimbaud), El Cubo (...o la vida según Julia), Palabras encadenadas, El juego, Lo divino sin Dios, Erotika Tanguera, Los cuerpos de mi tango, De Sangre y Luna, Hay que casar a mi hermana, SPA. Dirige sus propias obras y hace la totalidad de la puesta en escena, actuando cada vez con mayor intervención en sus obras. Realizó asistencia de dirección junto a Carlos Aguilera en varios escenarios de Montevideo, incluso el Teatro Solís con la obra 100 Rurales de Ramiro Díez.

Obras 
2014, Oblivion, vivir en olvido
2010, La otra amante 
2010, Antígona Remixada adaptación de la obra de Sófocles. 
2010, Hembras 
2010, Los cuerpos de mi tango: A solas con Piazzolla 
2010, De Sangre y Luna basada en la música de Andrés Stagnaro.
2010, Lo Divino sin Dios 
2010, Erotika Tanguera basada en los poemas de Nacho Suárez.
2009, Palabras Encadenadas: El Juego 
2009, Los cuerpos de mi tango
2007, El cubo (...o la vida según Julia)
2006, Una temporada en el infierno, basada en los escritos de Arthur Rimbaud.
2005, Hay que casar a mi hermana 
2005, SPA 

Egresados de la Universidad ORT Uruguay
Dramaturgas de Uruguay
Escritoras de Uruguay
Directoras de teatro de Uruguay
Nacidos en Montevideo